Anamorf breedbeeld bij televisie
 Anamorf (schimmel): de ongeslachtelijke fase (het anamorfe of imperfecte stadium) van een schimmel

Zie ook
 Anamorfose,  een vertekende afbeelding die er slechts gezien vanuit een bepaalde hoek of onder bepaalde optische voorwaarden realistisch uitziet 
 Anamorfisme,  een concept uit het functioneel programmeren